Singel i stan kan syfta på:

Singel i stan (tecknad serie) - en tecknad serie av Emma Hamberg, tecknad för Veckorevyn
Singel i stan (TV-serie) - en amerikansk komediserie från 1995-1999